Příjmení Prieto nosí více významných osobností:

 Pablo Domínguez Prieto (1966–2009) – španělský římskokatolický kněz, teolog a filozof
 Sebastián Prieto (* 1975) – argentinský tenista
 Xabi Prieto (* 1983) – španělský fotbalový záložník baskického původu

Externí odkazy